Tomasz I Sabaudzki (ur. 27 maja 1178 w Aiguebelle, zm. 1 marca 1233 w Moncalieri) – hrabia Maurienne i Sabaudii w latach 1189-1233.

Życiorys 
Tomasz I był synem Humberta III Błogosławionego z dynastii sabaudzkiej i Beatrice de Viennois (zm. 1230), córki Gerarda I, hrabiego Mâcon i Vienne. Został nazwany na pamiątkę świętego Tomasza Becketa. W 1195 uprowadził Małgorzatę z Genewy, córkę Wilhelma I, hrabiego Genewy, która zmierzała do Francji, aby poślubić króla Filipa Augusta. Tomasz ożenił się z Małgorzatą i doczekał się z nią czternaściorga dzieci:
Amadeusza IV, hrabiego Sabaudii
Humberta (zm. 1223)
Aimone, seniora Chablais
Wilhelma, biskupa Valence
Tomasza, hrabiego Piemontu
Piotra II, earla Richmond, dyskusyjnego hrabiego Sabaudii
Beatrycze, żonę Rajmunda Berengara IV, hrabiego Prowansji
Bonifacego, arcybiskupa Canterbury 
Filipa I, arcybiskupa Lyonu, hrabiego-palatyna Burgundii, dyskusyjnego hrabiego Sabaudii
córka
córka
Alicję, przełożoną klasztoru św. Piotra w Lyonie (zm. 1250) 
Agatę, przełożoną klasztoru św. Piotra w Lyonie (zm. 1245)
Małgorzatę, żonę Hartmanna I von Kyburg

Tomasz miał także czwórkę dzieci pozamałżeńskich, z nieznanymi kobietami:
Beraud
Benedykt
Amadeusza, biskupa Maurienne 
Avitę, żonę Baldwina de Redvers, earla Devon i Roberta Aguillona

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1178
Zmarli w 1233